Desenho - um esboço de algo (um desenho)
Traço (álgebra linear) - um conceito de álgebra linear
Traço (mineralogia) - a cor do pó de um mineral, quando este é riscado contra uma placa ou fragmento de porcelana de cor branca.
Traço (símbolo) - Também conhecido como hífen, é um sinal usado na língua portuguesa.
Traço (Galiza) - município espanhol da província da Corunha, Galiza.

Desambiguação